Tinderbox (englisch; auf deutsch: Pulverfass) ist der Name verschiedener Dinge:

 eine kommerzielle Content-Management-Software der Firma Eastgate für Mac OS X, siehe Tinderbox (Eastgate),
 ein chroot-System zum Erstellen von Programmpaketen von FreeBSD-Ports, siehe Tinderbox (FreeBSD)
 eine Plugin-Reihe von The Foundry für das Post-Production-Programm Adobe After Effects.
 ein Musik-Festival in Odense, Dänemark, siehe Tinderbox (Musik-Festival)

Tinderbox war außerdem eine Serie von 15 US-amerikanischen Kernwaffentests.